Кристофер Кас и Филип Колшрајбер су бранили титулу али су изгубили у полуфиналчи од каснијих шампиона Томаша Бердих и Јана Хајека. Они су у финалу победили Александера Пеју и Бруноа Соареса са 6:2, 6:4.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2014."

Отворено првенство Катара у тенису 2014.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови